Григорий Терентьевич Стенько (1928, Синельниковский район, Днепропетровский округ, Украинская ССР — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1928 году в украинской семье. Член КПСС с 1960 года.

С 1945 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1945—1988 годы — столяр, плотник на заводе, ученик школы ФЗО, подручный сталевара, сталевар мартеновского цеха Нижнеднепровского трубопрокатного завода имени Карла Либкнехта города Днепропетровска Украинской ССР, ударник коммунистического труда.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го, 9-го и 10-го созывов.

Литература 
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 9. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1974. — с. 417.

Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Члены КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС